Podpeč (gmina Brezovica)
 Podpeč (gmina Dobrepolje)
 Podpeč (gmina Koper)